Агва дел Амате има више значења:
  Агва дел Амате (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва дел Амате (Сан Педро Јелоистлавака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику